Землетрясение в Мендосе () — может означать:

  
 Землетрясение в Мендосе (1861)
 
 
 Землетрясение в Мендосе (1920)